Lacourt ist der Name von französischen Gemeinden:

 Lacourt im Département Ariège
 Lacourt-Saint-Pierre im Département Tarn-et-Garonne

Lacourt ist der Familienname folgender Personen:

 Camille Lacourt (* 1985), französischer Schwimmer
 Jonathan Lacourt (* 1986), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Lacour (Begriffsklärung)